Albanova – un comune della provincia di Napoli istituito negli anni trenta e non più esistente
 Società Calcio Albanova – squadra di calcio di Casal di Principe
 Albanova – una città del mondo immaginario dei Pokémon, situata nella regione di Hoenn